Il doppio del torneo di tennis Santiago Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Alejandro Aramburu e Ramón Delgado 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (quarti di finale)
 Daniel Orsanic /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

 Diego del Río /  Martín García (primo turno)
 Marcelo Charpentier /  Carlos Gómez Díaz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1996